Декоративная штукатурка, фактурная обманка, имитация фактур или искусственная отделка — это термины, используемые для описания метода отделки красками в декоре, которая имитирует внешний вид таких материалов, как мрамор, дерево или камень.  Этот термин происходит от французского слова faux, что означает «ложный», поскольку эти методы пришли как форма имитации материалов, таких как мрамор и дерево, с помощью краски, но впоследствии стали охватывать многие другие декоративные отделки для стен и мебели, включая подражание узнаваемых текстур и поверхностей. .

История 
Искусственная отделка использовалась на протяжении тысячелетий, от наскальной живописи до гробниц Древнего Египта, но то, что мы обычно называем искусственной отделкой в декоративно-прикладном искусстве, началось с штукатурки и лепнины в Месопотамии более 5000 лет назад.

Искусственная живопись вошла в моду во времена классицизма в виде имитации мрамора, искусственного дерева и фресок trompe-l'œil . Художники в течение 10 и более лет обучались у мастера-искусствоведа, прежде чем работать самостоятельно. Большое признание получили художники и декораторы, которые действительно могли обмануть зрителей в своей иллюзорности фактур применяя технические приёмы, заставив поверить зрителя в то, что их работа настоящая.

В одиннадцатом издании Британской энциклопедии 1911 года при упоминании работ по отделке и декору дома художниками описывается ряд искусственных отделок, включая мраморизацию и зернистость .  Искусственная живопись была популярна на протяжении веков, но вновь пережила период ренессанса в неоклассическом возрождении девятнадцатого века и стилях ар-деко 1920-х годов. В новейшей истории декоративной штукатурки искусственная отделка в основном использовалась в коммерческих и общественных зданиях.

Возрождение в 20 веке 
В конце 1980-х и начале 1990-х искусственная отделка снова возродилась, когда обои начали выходить из моды. В этот период декоративная штукатурка стала популярной в домашней обстановке, эта тенденция лидировала в элитных домах . Хотя нанять профессионального отделочника может быть довольно дорого (в среднем 80 долларов в час), многие методы декоративной штукатурки считаются достаточно простыми, чтобы начинающий художник мог их создать с небольшими инструкциями. Например, некоторые профессионально применяемые отделочные материалы в элитных домах были достаточно простыми, такие как масляная глазурь, масляная краска или пенетрол. В то же время  такими сложными, как аппликации с павлиньими перьями и 4 разными цветами, нанесенными с использованием 4 разных цветов и методов.

В современной искусственной отделке используются два основных процесса. Глазуровочные работы включают использование полупрозрачной смеси краски и глазури, наносимой кистью, валиком, тряпкой или губкой, и часто имитируют текстуры, но фактуры всегда гладкие. Штукатурные работы можно выполнять тонированными штукатурками или лессировать земляными пигментами которые обычно наносят кельмой или шпателем. Готовый результат может быть как плоским на ощупь, так и текстурированным.

Искусственная отделка 

 Мраморность или искусственный мрамор используется для того, чтобы стены и мебель выглядели как настоящий мрамор. Эту имитацию можно сделать с помощью техники гипса или глазури.
 Фреска - это простая техника, в которой используются смеси красок и шпаклевки, чтобы добавить пестрый цвет и тонкую текстуру к однотонным стенам.
 Зернистость, зернистость древесины или faux bois (по-французски «искусственное дерево») часто используется для имитации экзотических или труднодоступных пород дерева.
 Trompe-l'œil, «обманывать глаза» по-французски, представляет собой реалистичную технику рисования, часто используемую в фресках и для создания архитектурных деталей, а также глубины и трехмерности. Так же применялась при росписи храмов, метод известен так же как архитектурная обманка, выполняется одним или несколькими колерами или цветом.
 Венецианская штукатурка представляет собой гладкую и часто блестящую штукатурку, которая кажется текстурированной, но гладкой на ощупь. Венецианская штукатурка является одним из самых традиционных гипсовых украшений. Настоящая венецианская штукатурка изготавливается из мраморной пыли и измельченного известняка.
 Color Wash — это отделка произвольной формы, которая создает тонкие вариации цвета с использованием нескольких оттенков глазури, смешанных вместе с помощью кисти.
 Strié, от французского «полоса» или «полоса», представляет собой технику лессировки, которая создает мягкие тонкие цветные полосы с помощью кисти. Эта техника часто используется для имитации таких тканей, как лен и джинсовая ткань.
 Тряпичная роспись или тряпка - это техника глазурования с использованием скрученных или сложенных в кучу тряпок для создания текстурного рисунка.
 Губка - это отделка произвольной формы, достигаемая путем нанесения глазури на стену с помощью морской губки различной формы для получения как простого дизайна (напоминающего обои), так и более сложного.

Использованная литература

Примечания 

Художественные техники
Декоративно-прикладное искусство
Мебель